Roosch ist der Familienname folgender Personen:

 Antje Roosch (* vor 1945), deutsche Schauspielerin, Synchronsprecherin und Dialogregisseurin
 Simon Roosch (* 2001), deutscher Basketballspieler